Edmund Blair Leighton (1853-1922),  peintre britannique du mouvement préraphaélite ;
 Frederic Leighton (1830-1896), artiste peintre et sculpteur britannique ;
 Jim Leighton (1958-), footballeur écossais ;
 Kenneth Leighton (1929-1988), compositeur britannique
 Laura Leighton (1968-), actrice américaine ;
 Michael Leighton (1981-), joueur de hockey sur glace professionnel canadien.
 Robert B. Leighton (1919-1997), physicien américain, coauteur du Cours de physique de Feynman.
 Robert Leighton, monteur britannique.

Toponymie 
C'est aussi le nom de plusieurs localités :
 Leighton, une ville du comté de Colbert, en Alabama, aux États-Unis.
 Leighton, une ville du comté de Mahaska, en Iowa.
 Leighton, une localité d'Angleterre située dans le comté de Cheshire.

Homonymie de localités